El término purépecha puede referirse:

 a los purépechas, una etnia de Michoacán, México;
 al idioma purépecha, hablado por esta etnia;
 a la Meseta Tarasca, originalmente Meseta Purépecha, una meseta situada en el estado de Michoacán, México.